Lacraia — animal
 MC Serginho & Lacraia — dupla de funk carioca
 Lacraia (futebolista) — um dos fundadores do Santa Cruz Futebol Clube, do Recife, Brasil